Насоново — название населённых пунктов в России:

Белгородская область 
 Насоново — село в Валуйском районе.

Вологодская область 
 Насоново — деревня в Вашкинском районе.
 Насоново — деревня в Верхневарженском сельском поселении Великоустюгского района.
 Насоново — деревня в Шемогодском сельском поселении Великоустюгского района.
 Насоново — деревня в Харовском районе.

Калужская область 
 Насоново — деревня в Медынском районе.

Ленинградская область 
 Насоново — деревня в Волховском районе.

Московская область 
 Насоново — старое название деревни Малое Насоново в Дмитровском районе (бывший Кульпинский сельский округ),
 Насоново — деревня в Дмитровском районе (бывший Бунятинский сельский округ).

Новосибирская область 
 Насоново — деревня в Болотнинском районе.

Смоленская область 
 Насоново — деревня в Новодугинском районе.

Ярославская область 
 Насоново — деревня в Некрасовском районе.

См. также 
 Насон
 Насон-город
 Насонов
 Насонова